Хесус Корона се може односити на:

Хосе де Хесус Корона (рођен 1981), мексички фудбалски голман
Хесус Мануел Корона (рођен 1993), мексички фудбалски крилни играч